Franciaország
Mailly, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Mailly-le-Camp, település Franciaországban, Aube megyében
Mailly-Champagne, település Franciaországban, Marne megyében
Mailly-le-Château, település Franciaországban, Yonne megyében
Mailly-Maillet, település Franciaországban, Somme megyében
Mailly-Raineval, település Franciaországban, Somme megyében
Mailly-sur-Seille, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Mailly-la-Ville, település Franciaországban, Yonne megyében